Милат — фамилия. Известные носители:

 Милат, Айван (1944—2019) — австралийский преступник, серийный убийца балканского происхождения, долгое время считавшийся единственным маньяком в Югославии.
 Милат, Вицко — Народный герой Югославии.